Vojtěch Frič je jméno a příjmení několika osobností:
 Vojtěch Frič (právník) (1844–1918) – český právník
 Alberto Vojtěch Frič (1882–1944) – český cestovatel, etnograf a botanik
 Vojtěch Frič (producent) (* 1980) – český filmový producent